As Mil e Uma Noites — uma coleção de histórias e contos populares originárias do Médio Oriente e do sul da Ásia e compiladas em língua árabe a partir do 

Outros
 As 1001 Noites (telessérie) — da American Broadcasting Company e British Broadcasting Corporation
 Mil e Uma Noites (álbum) — de Rouge
 Binbir Gece — série de televisão turca
 Arabian Nights — filme de 1942 com John Hall e Maria Montez, exibido no Brasil como As Mil e Uma Noites
 As Mil e Uma Noites (2015) — filme português realizado por Miguel Gomes
 Jammil e Uma Noites — banda brasileira

Desambiguações de literatura
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
Desambiguações de música